Sieben Weise bezeichnet

 Sieben Weise von Griechenland, eine Liste von sieben altgriechischen Philosophen
 Die sieben weisen Meister, auch Die sieben Weisen von Rom genannt, eine Sammlung von 15 Erzählungen aus dem Mittelalter
 Los Siete Sabios de México, deutsch „Die sieben Weisen von Mexiko“, ein Biografiewerk von Luis Calderón Vega
 Saptarishi, sieben Rishis in der indischen Mythologie
 Abgal, die sumerischen „sieben Weisen vor der Flut“